'''  — распространённое название улиц на территории бывшего СССР.

Россия 
Осетинская улица улица в Владикавказе

Осетинская улица — улица в Самаре.

Абхазия 
Осетинская улица улица в Гагре